Aleksandr Loginov (1987) – hockeista su ghiaccio russo
 Aleksandr Loginov (1992) – biatleta russo